Daubenspeck ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Daubenspeck-Focke (1922–2021), deutsche Bildhauerin und Malerin
 Carl Friedrich Daubenspeck (1857–1931), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Hermann Daubenspeck (1831–1915), deutscher Richter am Reichsgericht
 Philip Daubenspeck (1905–1951), US-amerikanischer Wasserballspieler